Novemberrevolution steht für:

 Novemberrevolution im Deutschen Reich 1918/1919
 Militärputsch vom 18. November 1963 im Irak
 Novemberrevolution, Ereignisse nach Entdeckung des J/ψ-Mesons 1974, siehe J/ψ-Meson #Forschungsgeschichte

Siehe auch: